Itter peut faire référence à : 

 Itter, un petit village du Tyrol autrichien dont le château servit de prison à des personnalités françaises pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Itter, le nom flamand du village belge d'Ittre ;
 Itter, un affluent de la Diemel ;
 Itter, un affluent du Rhin ;
 Itter, le nom de différentes rivières en Allemagne.